La  peut désigner :
 la rue de Sèze à Bordeaux ;
 la rue de Sèze à Lyon ;
 la rue de Sèze à Paris ;
 la rue de Sèze à Reims.

Seze